Атлетски супер гран при Катара 2016. одржан је 6. маја 2016. на стадиону Спортског центра Катар у Дохи (Катар). Ово је први од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2016.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +1.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Ветар +1,9 м/с

400 м

1.500 м

110 м препоне

3.000 м препреке

Скок увис

Троскок

Бацање диска

Жене

100 м 
Ветар 0,7 м/с

800 м

3.000 м

400 м препоне

Скок мотком

Троскок 

¹Такмичарки Венецуеле Јулимар Ројас није признат скок од 14,92 као национални рекорд јер је брзина ветра била већа од 2 м/с (+2,6 м/с).

Бацање кугле

Бацање копља

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга

Атлетски супер гран при Катара
ИААФ Дијамантска лига 2016.